TT est un sigle, qui désigne :
 Tout-terrain, s'applique aux véhicules 4x4 tout-terrain et aux voitures radiocommandées (buggy) électriques ou essences ;
 Time-trial, épreuve (sportive) "contre la montre"
Audi TT, un modèle de voiture ;
Tourist Trophy, une course de moto ;
 Un régime de neutre en électricité ;
 Le temps terrestre en astronomie ;
 L'Atari TT ;
 Turbine Tanker, ou navire citerne à turbines ;
 Transformateur de tension, un appareil électrotechnique ;
L'indice total-total de convection en météorologie.
 Tombe thébaine dans la numérotation des tombeaux de la région de Thèbes en Égypte.
 Tunisie Télécom, l'opérateur historique tunisien en télécommunications

TT est un symbole, qui signifie :
 tératesla, unité de mesure d'induction magnétique

TT est un code, qui signifie :
 Trinité-et-Tobago ;
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .tt ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 la langue tatare, selon la norme ISO 639-1 et l'IETF.

TT est une abréviation pour :
 Trending Topic, terme utilisé sur le réseau social Twitter.
 Tétanos-toxoïde, le vaccin antitétanique.
 Tout à toi (totus tuus).
 Épître à Tite.
Tout en langage SMS ;
Télétravail

Voir aussi 
  
  
  

Code